Японская ванна, см. офуро
 Животное, см. Хорьки, Фретка
 Фуро, Фернан (1850—1914) — французский путешественник и колониальный администратор.